Barkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Barkowski (* 1947), deutscher Germanist
 Otto Barkowski (1890–1945), deutscher Historiker
 Robert F. Barkowski (* 1963), polnisch-deutscher Autor